The Call of the North – film del 1914 diretto da Oscar Apfel e Cecil B. DeMille.
I cercatori d'oro (The Call of the North) – film del 1921 diretto da Joseph Henabery
Norteado (The Call of the North) – film del 2009 diretto da Rigoberto Pérezcano